Petersson är ett vanligt svenskt efternamn, som kan stavas på olika sätt. Den 31 december 2012 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Petersson 29 596
 Peterson 1 990
 Peterzon 45
 Petersohn 24
Totalt blir detta 31 654 personer. Statistiska Centralbyrån har emellertid i sin lista över Sveriges vanligaste efternamn inte räknat Petersson som ett eget namn utan fört det samman med det snarlika namnet Pettersson. Om man räknar Peterson som ett eget namn, kommer det på plats 17 bland Sveriges vanligaste efternamn. I USA är formen Peterson den dominerande bland ättlingar till svenska utvandrare, men namnet är på intet sätt avgränsat till dessa. Namnet var ursprungligen ett patronymikon med betydelsen Peters son.

Personer med efternamnet Petersson eller varianter av detta namn

A 
 Adolph Peterson (1851–1923), svenskamerikansk nykterhetsman och köpman
 Adrian Peterson (född 1985), amerikansk spelare av amerikansk fotboll
 Adrian Petersson (född 2000), fotbollsspelare
 Adrian C. Peterson (1835–1912), arkitekt och kommunpolitiker
 Albert Petersson, flera personer
 Albert Petersson (politiker) (1851–1938), jurist och politiker, högerman
 Albert Johan Petersson (1870–1914), ingenjör och industriledare
 Alexander Petersson (född 1980), lettisk och isländsk handbollsspelare
 Alf Petersson (född 1933), friidrottare, sprinter och längdhoppare
 Alfred Petersson (1852–1927), folkmusiker och skomakarmästare
 Alfred Petersson i Påboda (1860–1920), politiker, liberal
 Amanda Peterson (född 1971), amerikansk skådespelare
 Anders Petersson, flera personer
 Anders Petersson (friidrottare) (född 1946), hinderlöpare
 Anders Petersson (musiker) (född 1965), musiker i indiepopgruppen Easy 
 Anders Petersson (skolman) (1831–1906), filolog och skolman
 Anders Johan Petersson
 André Petersson (född 1990), ishockeyspelare
 Andreas Peterson (född 1992), fotbollsspelare
 Andrew Peterson (1818–1898), svenskamerikansk emigrant, nybyggare och dagboksförfattare
 Ann Peterson (född 1947), amerikansk simhoppare
 Annie Petersson (1886–1966), musikdirektör
 Annika Petersson (född 1979), friidrottare, spjutkastare
 August Peterson (litteraturvetare) (1895–1953), lärare och litteraturvetare
 August Peterson i Hasselstad (1820–1905), hemmansägare och politiker
 August Petersson (1829–1905), arrendator och politiker
 Axel Peterson (1866–1939), arkitekt
 Axel Petersson (1868–1925), skulptör, känd som "Döderhultarn"
 Axel Petersson (politiker) (1839–1912), godsägare och politiker
 Axel Jacob Petersson (1834–1884), svensk-norsk ingenjör

B 
 Ben Peterson (född 1950), amerikansk brottare
 Bengt Peterson (1923–2004), operaregissör
 Bertil Petersson (1910–1981), ombudsman och politiker, socialdemokrat
 Birger Petersson (politiker) (1885–1937), redaktör, ombudsman och politiker, högerman
 Björn Petersson (född 1982), politiker, socialdemokrat
 Bo Petersson (född 1946), fotbollstränare och expertkommentator
 Bo-Ivan Petersson (1931–1990), skådespelare 
 Bobbo Petersson (född 1992), ishockeyspelare

C 
 Carl Petersson (1839–1918), lantbrukare och politiker
 Carl Petersson (pianist) (född 1981)
 Carl Fredrik Peterson (1843–1901), svenskamerikansk publicist och författare
 Carl Johan Petersson (1850–1928), lantbrukare och politiker
 Carl Johan Petersson (orgelbyggare) (1827–1861)
 Carsten Peterson (född 1945), fysiker
 Cassandra Peterson (född 1951), amerikansk skådespelerska, känd som "Elvira"
 Charles Peterson (1873–1943), svenskamerikansk industriman
 Charlie Petersson (född 1992), skådespelare
 Christer Peterson (född 1953), komiker och skådespelare, känd som "Kryddan"
 Christer Petersson (1943–2018), journalist och författare
 Collin Peterson (född 1944), amerikansk politiker, kongressrepresentant för Minnesota, demokrat

D 
 Dag Peterson (1939–2019), författare och konstnär
 Daniel Petersson (född 1976), fotbollsspelare
 David Petersson (1882–1971), präst
 Donald H. Peterson (1933–2018), amerikansk astronaut

E 
 Elin Petersson (född 1981), sångerska och låtskrivare
 Elisabet Petersson (1873–1919), första svenska kvinnliga zoolog
 Ella Petersson (född 1977), programledare
 Emil Petersson, flera personer
 Emil Petersson i Gäddvik (1887–1941), lantbrukare och politiker, högerman
 Emil Petersson i Karlskrona (1880–1964), lärare, tidningsman och politiker, folkpartist
 Erengisle Petersson (Bonde) (omtalad 1319–1350), väpnare
 Erik Petersson, flera personer
 Eric Peterson (1906–1992), vaktmästare och politiker, folkpartist
 Eric Peterson (musiker) (född 1964), amerikansk gitarrist och låtskrivare
 Erik Petersson (friidrottare) (aktiv 2009–2010), långdistanslöpare
 Erik Petersson (författare) (född 1985), författare och historiker
 Erik Petersson (häradshövding) (1866–1936)
 Erik Petersson i Alvesta (1902–1982), skolman och politiker, folkpartist
 Esse Petersson (född 1944), lantbrukare och politiker, folkpartist

F 
 Fredrick Peterson (1859–1938), svenskamerikansk läkare, professor och författare
 Fredrik Petersson, flera personer
 Fredrik Petersson (1828–1908), hemmansägare och politiker
 Fredrik Petersson (fotbollsspelare) (född 1986)
 Fredrik Peterson (idrottare) (född 1969), beachvolleybollspelare
 Fredrik Petersson (politiker) (1837–1907), hemmansägare och politiker
 Fredrik Peterson (idrottare) (född 1969), beachvolleybollspelare

G 
 Gottfrid Peterson (1856–1909), tidningsman
 Gustaf Petersson, flera personer
 Gustaf Petersson (genealog) (1863–1936), genealog och journalist
 Gustaf Peterson (politiker) (1815–1908), konsul och politiker
 Gustaf Peterson (redaktör) (1847–1911), tidningsredaktör och poet
 Gustaf Peterson (militär) (1875–1945), kommendant i Älvsborgs fästning
 Gustaf Peterson (friidrottare), friidrottare, världsrekordhållare
 Göran Petersson (olika betydelser)
 Göran Petersson (född 1942), advokat, seglare och idrottsledare
 Göran Petersson (fotbollsspelare) (född 1956)
 Göran Petersson (hälsovetare) (född 1953), professor i hälsoinformatik
 Göran Petersson (kemist) (född 1941), professor i kemisk miljövetenskap
 Göran Petersson (producent) (aktiv sedan 2002), musikproducent
 Gösta Petersson (1918–2003), inspelningsledare, inspicient och kompositör
 Gösta Petersson (musiker) (1910–1989), jazzmusiker och trumpetare

H 
 Hanna Petersson (född 1985), serieskapare
 Hans Petersson, flera personer
 Hans Peterson (1922–2022), författare
 Hans Petersson i Röstånga (1926–2001), folkskollärare och politiker, folkpartist
 Hans F Petersson (född 1924), statsvetare och professor vid Lunds universitet
 Helene Petersson (född 1956), politiker, socialdemokrat
 Herbert Petersson (1881–1927), språkforskare, professor
 Herman Petersson (1856–1915), läkare
 Hilda Petersson (1824–1903), glasetsare
 Håvard Vad Petersson (född 1984), norsk curlingspelare

I 
 Ileana Peterson (1934–2013), operasångerska, mezzosopran
 Inge Petersson, musiker
 Ingemar Petersson (1870–1940), militär och ingenjör
 Ingrid Petersson(född 1958), ekonom, ämbetsman
 Ivan Mathias Petersson (född 1971), skådespelare, regissör och manusförfattare

J 
 Jacob Peterson (född 1999), ishockeyspelare
 Jenny Petersson (född 1981), politiker, moderat
 Jens Peterson (född 1953), journalist och film- och teaterrecensent
 Jens Petersson (född 1983), simmare
 Jeret Peterson (1981–2011), amerikansk freestyleåkare
 Joakim Petersson, rockmusiker, tveksam hänvisning
 Johan Petersson, flera personer
 Johan Petersson (handbollsspelare) (född 1973)
 Johan Petersson (politiker) (1828–1902), hemmansägare och politiker
 Johan Petersson (programledare) (född 1969), skådespelare och programledare
 Johan Petersson (skådespelare, 1700-talet)
 Johan Christian Peterson (omkring 1700–1745), kyrkomålare
 Johan Henrik Peterson (1768–1845), jurist
 Johannes Petersson (1813–1892), fabrikör och politiker
 John Peterson (född 1948), amerikansk brottare
 John Petersson (1923–1998), militär
 John E. Peterson (född 1938), amerikansk politiker, kongressrepresentant för Pennsylvania, republikan
 Jon Petersson (Bååt), väpnare, omtalad 1390–1418
 Jordan Peterson (född 1962), kanadensisk psykolog och författare
 Justus Peterson (1860–1889), bildkonstnär

K 
 Karl Erik Peterson (1854–1916), militär, språklärare, författare och översättare
 Knut Peterson (1873–1939), arkitekt, känd som Knut Perno
 Knut Petersson (1892–1985), publicist och politiker, folkpartist
 Krister Petersson (tecknare) (född 1956), serietecknare och manusförfattare
 Krister Petersson (jurist) (född 1961), jurist och åklagare
 Kristoffer Peterson (född 1994), fotbollsspelare
 Kryddan Peterson (född 1953), komiker och skådespelare

L 
 Lars Peterson, flera personer
 Lars Peterson (författare) (född 1944)
 Lars Peterson (generaldirektör) (1924–2009), statssekreterare och generaldirektör
 Lars Petersson (konstnär) (1929–1981), skulptör och konsthantverkare
 Lars Petersson (lagman) (1200-talet)
 Lars-Eric Petersson (född 1950), civilekonom och företagsledare
 Lars G. Petersson (född 1951), aktivist, bloggare och författare
 Lasse Persson (konstnär) (1937–1999), målare
 Leonard Peterson (1885–1956), gymnast
 Lena Peterson (född 1939), språkvetare, professor i nordiska språk
 Lillemor Petersson (född 1934), keramiker och skulptör
 Lorents Petersson (1849–1930), präst och politiker
 Lucas Petersson (1870–1941), hemmansägare, ombudsman och politiker,bondeförbundare
 Ludwig Peterson (1853–1931), arkitekt

M 
 Magnus Petersson (född 1975), bågskytt
 Malin Petersson (född 1973), programpresentatör
 Marinda Petersson (född 1995), släggkastare och viktlyftare
 Mats Petersson (född 1954), fotograf och kulturentreprenör
 Michael Petersson, flera personer
 Michael Petersson (ryttare) (född 1956)
 Michael Petersson (skådespelare) (född 1962)
 Mortimer Peterson (1867–1920), producent och produktionschef

N  
 Natanael Petersson (1884–1968), präst
 Nils Petersson i Runtorp (1828–1896), lantbrukare och politiker

O 
 Olof Petersson (född 1947), professor i statskunskap och forskningsledare vid Studieförbundet Näringsliv och Samhälle
 Olof Petersson (skulptör) (1791–?)
 Olof August Peterson (1865–1933), svenskamerikansk paleontolog
 Oscar Peterson (1925–2007), kanadensisk jazzpianist och -kompositör
 Oscar Petersson (född 1999), fotbollsspelare
 Oskar Viktor Petersson (1844–1912), läkare, professor
 Otto Petersson (1820–1870), lantbrukare och politiker

P 
 Patrik Peterson (1854–1942), hemmansägare, poststationsföreståndare och ordboksförfattare
 Per Petersson, flera personer
 Per Peterson (född 1944), medicinsk forskare och företagsledare
 Per Petersson i Gäddvik (1919–2002), hemmansägare och politiker, moderat
 Per Gunnar Petersson (född 1954), tonsättare, organist och körledare
 Per Gustaf Petersson (1837–1922), lantbrukare och politiker
 Pehr Johan Petersson (1816–1874), poet och filolog
 Per-Gustaf Peterson (1896–1977), tidningsman samt film-, teater- och litteraturkritiker
 Peter Petersson (1840–1908), järnvägs- och industriman
 Peter Petersson (politiker) (1809–1892), organist och politiker
 Peter George Peterson (1926–2018), amerikansk politiker och företagsledare, handelsminister

R 
 Ray Peterson (1939–2005), amerikansk sångare
 Rebecca Peterson (född 1995), tennisspelare
 Reinhold Petersson (född 1929), tecknare
 Robert Petersson (1843–1914), lantbrukare och politiker
 Roger Tory Peterson (1908–1996), amerikansk biolog, ornitolog, författare och miljörörelseinspiratör
 Rolf Peterson (född 1944), kanotist
 Ronnie Peterson (1944–1978), racerförare
 Rudolf Petersson (1896–1970), illustratör och tecknare, serieskapare
 Russell W. Peterson (1916–2011), amerikansk politiker, republikan, guvernör i Delaware

S 
 Saga Petersson (född 2000), barnskådespelare
 Sigurdh R Petersson (död 2004), politiker i Karlskrona, moderat
 Sonny Peterson (född 1940), organist, pianist, sångpedagog och dirigent
 Sten-Inge Petersson (född 1963), organist, dirigent, körledare och kompositör
 Sture Petersson (1930–2016), musikdirektör, frälsningssoldat och tonsättare
 Sven Petersson, flera personer
 Sven Peterson (skådespelare) (1879–1947), skådespelare
 Sven Petersson (ingenjör) (1899–1976), gruvingenjör och geolog
 Sven "Plex" Petersson (1926–2011), sportjournalist
 Sven Magnus Petersson (1843–1925), lantbrukare och riksdagspolitiker
 Sven-Olof Petersson, flera personer
 Sven-Olof Petersson (diplomat) (född 1947), civilekonom, ambassadör
 Sven-Olof Petersson (musiker) (född 1939)
 Sven-Olof Petersson (politiker) (född 1955), politiker, centerpartist

T 
 Teodor Peterson (född 1988), längdskidåkare
 Thage G. Peterson (född 1933), politiker, socialdemokrat
 Tomas Petersson, flera personer
 Thomas Petersson (född 1962), skådespelare och komiker
 Thomas Peterssohn (född 1970), journalist och redaktör
 Thomas Petersson (biskop) (född 1968), präst och biskop
 Tommy Petersson (född 1970), militär
 Tord Peterson (född 1926), skådespelare
 Tord Petersson (Bonde) (omtalad 1310–1327), riddare och riksråd
 Torgny Peterson (född 1946), journalist och narkotikapolitisk lobbyist
 Torkel Petersson (född 1969), skådespelare
 Torsten Petersson (1889–1972), jurist och ämbetsman

V 
 Val Peterson (1903–1983), amerikansk politiker och diplomat, republikan, guvernör i Nebraska
 Walfrid Petersson (1862–1933), gruvvetenskapsman, professor
 Wilhelm Peterson-Berger (1867–1942), tonsättare och musikskriftställare

Fiktiva personer med efternamnet Petersson etc.
 Jeremy Peterson, rollfigur i Simpsons
 Hildor Peterzohn, förre förrädaren, oroselement i den fiktiva staden Grönköping, skildrad i Grönköpings Veckoblad.

Annat 
 F O Peterson & Söner, byggkoncern

Referenser
	

Svenska efternamn
Sonnamn